Linsengericht steht für:

 ein Gericht, zubereitet mit Linsen, z. B. Linsen mit Spätzle,  Linseneintopf oder indisches Dal
 eine Redewendung, die auf einer biblischen Geschichte beruht, siehe Linsengericht (Bibel)
 eine Gemeinde im Main-Kinzig-Kreis in Hessen, siehe Linsengericht (Hessen)